La Nueva República puede referirse a:

Arte

Literatura 
 La nueva república (1877), novela escrita por William Hurrell Mallock.
 «Antimodernos periféricos: traducción, importación y tradición clásica en La Nueva República» (2019), artículo de Mariano Sverdloff, aparecido en la revista digital Estudios de Teoría Literaria.

Medios de comunicación masiva

Prensa escrita 
 La Nueva República, periódico argentino.
 La Nueva República, revista chilena.
 «La nueva república del istmo» (1904), artículo sobre la construcción del canal de Panamá aparecido en La revista ilustrada.

Política 
 La Nueva República, programa político del Partido Nacional de Chile durante la campaña presidencial de 1970.

Partidos políticos 
 La Nueva República, partido político de Venezuela.

Véase también 
 The New Republic.
 .